Жесте́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 34 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Жесте, Андрезе, Бопрео, Ла-Шапель-дю-Жене, Жалле, Ла-Жубодьєр, Ле-Пен-ан-Мож, Ла-Пуатвіньєр, Сен-Фільбер-ан-Мож i Вільдьє-ла-Блуер було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1038 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2603,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жесте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара